Влодзимеж Мусял (, род. 27 сентября 1931) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Дебютировал в театре в 1951 г. Актёр театров в Лодзи, Ченстохове, Сосновеце, Еленя-Гуре, Вроцлаве и Калише. Выступает в спектаклях «театра телевидения» с 1980 г.

Избранная фильмография

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl